Kardinal von Lothringen (frz. Cardinal de Lorraine) steht für:
 Jean de Lorraine (1498–1550)
 Charles de Lorraine-Guise (1524–1574)
 Karl von Lothringen (1567–1607)
 Nikolaus II. (Lothringen), Kardinal 1626–1634